Machel ist der Familienname folgender Personen:

 Graça Machel (* 1945), Ehefrau von Nelson Mandela und Witwe von Samora Machel
 Josina Machel (1945–1971), mosambikanische Feministin und Widerstandskämpferin
 Samora Machel (1933–1986), Staatspräsident von Mosambik ab 1975
 Wolf-Dietger Machel (* 1953), deutscher Eisenbahnhistoriker und Publizist

Siehe auch:
 Machelm
 Kabinett Machel